Toponímia:
 Verneuil (Charente), al departament de Charente 
 Verneuil (Cher), al departament de Cher 
 Verneuil (Marne), al departament de Marne 
 Verneuil (Nièvre), al departament de Nièvre 
 Verneuil-en-Bourbonnais, al departament de l'Allier 
 Verneuil-en-Halatte, al departament d'Oise 
 Verneuil-Grand, al departament de la Meuse 
 Verneuil-le-Château, al departament d'Indre-et-Loire 
 Verneuil-l'Étang, al departament de Seine-et-Marne
 Verneuil-Moustiers, al departament de l'Haute-Vienne 
 Verneuil-Petit, al departament de la Meuse 
 Verneuil-sous-Coucy, al departament de l'Aisne 
 Verneuil-sur-Avre, al departament de l'Eure 
 Verneuil-sur-Igneraie, al departament de l'Indre
 Verneuil-sur-Indre, al departament de l'Indre-et-Loire 
 Verneuil-sur-Seine, al departament de Yvelines 
 Verneuil-sur-Serre, al departament de l'Aisne 
 Verneuil-sur-Vienne, al departament de l'Haute-Vienne 
 Biografies:
 Aristide Auguste Stanislas Verneuil (1823–1895), metge i cirurgià francès
 Auguste Victor Louis Verneuil (1856–1913), químic francès
 Procés de Verneuil, procés químic anomenat així en honor de Verneuil
 Henri Verneuil (1920–2002), cineasta
 Louis Verneuil (1893–1952), escriptor i actor 
 Maurice Pillard Verneuil (1869–1942), dibuixant francès
 Esdeveniments: Batalla de Verneuil, victòria anglesa en la Guerra dels Cent Anys